Bainet (gemeente), een gemeente in Haïti 
 Bainet (arrondissement), een arrondissement in Haïti